Nicolas Gros-Verheyde (1964-), est un journaliste français.
 Sylvie Verheyde (1967-), est une réalisatrice, actrice et scénariste de cinéma française.
Patronyme germanique